Ома́ха может означать:

 Омаха — город в Небраске, США
 «Омаха» — карточная игра, один из видов покера.
 Омаха — один из участков высадки морского десанта в ходе высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.
 Омаха — индейский народ.
 Омаха — индейская резервация в Небраске и Айове, США.